«Лос-А́нджелес» () — профессиональный футбольный клуб из Лос-Анджелеса, штата Калифорния, который с 2018 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады.

История 
В начале 2014 года после продолжительных проблем с клубом «Чивас США» лига приняла решение выкупить франшизу у инвестора. MLS объявила о намерении расформировать клуб «Чивас США» и присудить его место в лиге новой группе инвесторов, заинтересованных в постройке стадиона в центре Лос-Анджелеса и дальнейшем развитии спорта в городе. 27 октября 2014 года, по окончании регулярного чемпионата лиги, «Чивас США» был официально расформирован.

30 октября 2014 года лига MLS объявила о присуждении освободившейся франшизы новосозданному клубу «Лос-Анджелес». Стоимость вступления в лигу составила 110 миллионов долларов. Первоначально было объявлено, что клуб вступит в MLS в 2017 году, но задержки с постройкой стадиона отодвинули вступление клуба на сезон 2018-го года.

27 июля 2017 года было объявлено, что первым главным тренером нового клуба станет известный американский специалист Боб Брэдли.

Атрибутика

Название, эмблема и цвета 
15 сентября 2015 года клуб объявил, что после месяцев обсуждения с болельщиками временное к тому моменту название «Лос-Анджелес» (Los Angeles FC) было утверждено и стало постоянным названием клуба. 7 января 2016 года была обнародована эмблема клуба. Щитовидная форма эмблемы происходит от герба города Лос-Анджелес. В центре на чёрном фоне расположен главный элемент — монограмма «LA» золотого цвета со стилизованным крылом. Крыло представляет мощь, силу и скорость и отдаёт дань Городу Ангелов, крылатому орлу ацтекского и мексиканского наследия города, а также эмблеме клуба «Лос-Анджелес Ацтекс», основанному в Лос-Анджелесе в 1974 году. Надпись «Los Angeles Football Club» выполнена гарнитурой Neutraface. Официальные цвета клуба — чёрный, золотой и красный.

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка

Группа инвесторов 
Инвестором клуба является группа из 26 предпринимателей и знаменитостей. Лидеры группы — президент Mandalay Entertainment Group и председатель совета директоров клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Питер Губер, исполнительный директор ESPN Том Пенн и управляющий партнёр IDG Ventures Vietnam Хенри Нгуен. В группу миноритарных инвесторов входят бывший баскетболист и совладелец клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» Мэджик Джонсон, известная футболистка Миа Хэмм и её супруг, бейсболист Номар Гарсиапарра, совладелец «Куинз Парк Рейнджерс» Рубен Гнаналингам, владелец «Кардифф Сити» и «Сараево» Винсент Тан, психолог и мотиватор Энтони Роббинс, совладельцы клуба «Рома» Ларри Берг и Беннетт Розентал, генеральный директор Dick Clark Productions Аллен Шапиро, сооснователь YouTube Чад Хёрли, президент клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Рик Уэлтс, а также Марк Шапиро, Кёрк Лэйкоб, Марк Лешли, Майк Мэхэн, Эрвин Райдж, Пол Шеффер, Брэндон Шнайдер, Джейсон Шугарман, Харри Цао, Такер Кейн и Лон Розен. В январе 2016 года инвестором также стал актёр Уилл Феррелл.

Стадион 
23 августа 2016 года клуб начал строительство собственного стадиона «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» на 22 000 мест неподалёку от центра Лос-Анджелеса, к югу от кампуса Университета Южной Калифорнии и рядом с 93-тысячным «Лос-Анджелес Мемориал Колисеум». Стадион строится на месте 56-летней «Лос-Анджелес Мемориал Спортс Арена», которая была снесена для этого проекта. Стоимость комплекса оценивается в 250 млн долларов и он будет полностью финансирован владельцами клуба. В спортивный комплекс будут входить футбольный стадион, конференционный центр, рестораны и музей футбола. Постройку стадиона планируется завершить к началу сезона 2018 года.

Достижения 
 Победитель MLS Supporters' Shield: 2019, 2022
 Победитель Кубок MLS: 2022

Текущий состав

Игроки в аренде

Трансферы 2023

Пришли:

Ушли: 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент 
**** Драфт

Примечания

Ссылки 
 
 Аккаунт клуба в Твиттере

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Футбольные клубы Лос-Анджелеса